De nombreuses chapelles en France ont été nommées chapelle de l’Immaculée-Conception ou chapelle Notre-Dame-de-l’Immaculée-Conception, en référence à l’Immaculée Conception. Parmi elles, on peut distinguer :
 la chapelle Notre-Dame-de-l’Immaculée-Conception d’Aix-en-Provence, dans les Bouches-du-Rhône ;
 la chapelle de l’Immaculée-Conception de Baerenthal, en Alsace ;
 la chapelle de l’Immaculée-Conception de Menton, dans les Alpes-Maritimes ;
 la chapelle Notre-Dame-de-l’Immaculée-Conception de Nantes, en Loire-Atlantique ;
 la chapelle de l’Immaculée-Conception de Saint-Denis, à  ;
 la chapelle de l’Immaculée-Conception de Sallanches, en Haute-Savoie ;
 la chapelle de l’Immaculée-Conception (ou « des Pénitents gris ») de Sospel, dans les Alpes-Maritimes.

Voir aussi 
 
 
 

~
ImmaculéeConception